Индийский медоуказчик () — вид небольших птиц семейства медоуказчиковых родом из Индии. Он также обитает вдоль Гималаев в Бангладеш, Бутане, Мьянме, Непале, Пакистане и Тибете.

Размер птиц не превышает 15 см. Они окрашены в оливково-бурый цвет, с контрастным ярко-жёлтым пятном на надхвостье.

Как и другие медоуказчики, они приводят людей и медведей к пчелиным ульям. Они относятся к числу немногих позвоночных, способных питаться пчелиным воском.

Это скрытная птица, живущая в густой растительности. Индийские медоуказчики занимаются гнездовым паразитизмом, подкладывая свои яйца в чужие гнёзда. Виды птиц, в гнёзда которых подкладываются яйца, пока неизвестны и не описаны. Самцы являются полигамными.

Примечания

Ссылки 
 Птицы
 Изображения на ADW 
 Индийский медоуказчик на BirdLife

Животные, описанные в 1842 году
Медоуказчики
Птицы Азии